Filiberto II (château de Pont-d'Ain, 10 de abril de 1480-id., 10 de septiembre de 1504), llamado el Hermoso o el Bueno, fue duque de Saboya  y príncipe de Piamonte desde 1497 hasta su muerte.

Biografía

Infancia 

Filiberto nació el 10 de abril de 1480 en el castillo de Pont-d'Ain. Era hijo del entonces conocido como Felipe II de Saboya (Filippo) el Sin Tierras, y de su primera esposa Margarita de Borbón.

Filiberto pasó parte de su infancia en la corte de Francia, con su tío materno, Pedro de Borbón-Beaujeu, marido de Ana de Francia, nieta de Luis de Saboya.

El 16 de abril de 1496 falleció Carlos II de Saboya, entonces duque de Saboya. Carlos no tenía descendencía masculina y con él la rama principal de los Saboya se extinguía. Le sucedió entonces el padre de Filiberto, casi sexagenario, siendo el único heredero masculino que sobrevivía de la línea de Saboya, dando inicio a una rama cadete, la de los Saboya-Bresse. Aunque había varias mujeres delante de él en la línea de sucesión, los derechos dinásticos del ducado se transmitían solo por línea masculina.

Vida matrimonial 

El 12 de mayo de 1496, cuando Filiberto tenía 16 años, lo casaron con Yolanda Luisa de Saboya, de 9 años, su prima, hija y heredera de Carlos II, titular de los de derechos dinásticos al reino de Chipre, junto con el de Jerusalén y Armenia, y al principado de Antioquía y al condado de Trípoli. Se quería con ese matrimonio consolidar la sucesión de la casa de Saboya, uniendo ambas ramas familiares.

Ascenso al ducado 

Al año siguiente, el 7 de noviembre de 1497, fue el padre de Filiberto el que murió y este último le sucedió como duque de Saboya. También falleció en 1499 su primera esposa, a los 12 años de edad.  Filiberto, un cazador apasionado, dejó la administración del gobierno de sus Estados a su medio hermano, René de Saboya (hijo natural de Felipe II) y pasaba su tiempo en actividades frívolas. Participó en las guerra italiana de 1499-1501 junto a Luis XII.
 
En 1501 se volvió a casar con Margarita de Austria, hija del emperador [[Maximiliano I de Habsburgo]|Maximiliano I del Sacro Imperio]] y futura madrina de Carlos V. A finales de octubre o principios de noviembre, tuvo lugar en Dole la boda por poderes entre el duque, representado por su medio hermano René, y Margarita.

La vida de Filiberto el Hermoso  cambió con esa unión. De hecho, esa joven y hermosa princesa de 21 años seducirá a su marido, obtendrá una gran influencia sobre él, y Margarita hará ahuyentar a René de Saboya, después de un juicio infame. Para mantener su neutralidad, Filiberto II negó a los franceses en 1502 el paso por sus Estados para penetrar en la Italia del norte; las fuerzas del rey de Francia se apoderaron entonces de los valles controlados por el marquesado de Saluzzo, lo que permitió a Saboya mantenerse al margen del conflicto.

Durante el reinado de Filiberto, su vecino Carlos VIII de Francia murió, y el siguiente rey, Luis XII de Francia, invadió Italia y conquistó la mayor parte del reino de Nápoles. También conquistó Milán, que era la vecina de Saboya al este, poniendo a los saboyanos bajo la órbita francesa.

Muerte y sepultura 

 
Filiberto murió el 10 de septiembre de 1504 en el castillo de Pont-d'Ain, con solo 24 años, sin hijos, después de un resfriado (neumonía) atrapado durante una partida de caza (en la que había querido participar, aunque tenía gripe, a pesar de la opinión contraria de su esposa, la archiduquesa Margarita de Austria). Fue sucedido por su medio-hermano, Carlos III de Saboya hijo de la segunda esposa de su padre Claudina de Brosse.

Su viuda, Margarita de Austria mandó construir la iglesia del real monasterio de Brou en Bourg-en-Bresse, en homenaje a su marido, en la que lo enterró junto a su madre Margarita de Borbón.

Su corazón fue colocado en la iglesia de Pont-d'Ain. Este última fue destruida durante una inundación en 1623.

Después de su muerte en 1504, su hermano René, bastardo de Saboya, acusó a Jacques de Bussy, señor de Erya, de haber hecho envenenar y asesinar al duque Filiberto II por medio de un médico piamontés, que habría fabricado dos manzanas con un olor venenoso. El médico fue detenido, torturado y denunciado a sus hipotéticos cómplices. Jacques de Bussy, señor de Eyria que estaba encerrado en Chillon, logró huir a Berna para buscar allí protección.

Familia 

Filiberto se casó con:

 Yolanda Luisa (1487-1499), hija de su primo Carlos I de Saboya, no tuvieron hijos.  
 Margarita de Austria (1480-1530) que fue gobernadora de las siete provincias de Holanda (1507-1515, 1519-1530) e hija de Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, no tuvieron descendencia, solo una hija póstuma, que sobrevivió solo unos días.

Ancestros 

</center>

Véase también 

 Ducado de Saboya
 Casa de Saboya
 Anexo:Soberanos del condado y ducado de Saboya (y consortes)
 Real monasterio de Brou

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Louis Charles Dezobry y Théodore Bachelet, Dictionnaire de Biographie et d’Histoire, París, 1863.

 Isabelle Callis-Sabot, Marguerite et Philibert, Éditions Alexandra de Saint-Prix, 2014 .

Enlaces externos 
  Genealogy.euweb.cz
 Dossiers sur le site des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie - Sabaudia.org

 , dont Fiche .
  (8 páginas y anexos)
 , dont la notice 

Duques de Saboya del siglo XV
Duques de Saboya del siglo XVI
Condes de Ginebra
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro